Milen Petkov (General Toševo, 12 de janeiro de 1974) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que atuava como volante.

Carreira 
Milen Petkov integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 2004 e na Copa do Mundo FIFA de 1998, na França.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2004
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI